Та́бір (очевидно, від  < назви міста Tábor),  ла́гер (від ) — місце тимчасового розташування великої групи людей, або група людей, що перебуває в такому місці. Також табором називають літню будівлю, загін для худоби поблизу пасовищ, випасів.

У військовій справі 

 Табір — тимчасова польова фортифікаційна споруда, призначена для захисту військового контингенту або для проведення навчання.
 Табір козацький — укріплене місце тимчасового розташування козацького війська з обозом.
 Табір військовополонених — спеціально обладнані місця для утримання полонених військовослужбовців протиборчій сторони.
 Табір смерті — концентраційний табір, особливістю якого було те, що в'язнів знищували протягом кількох годин після прибуття.

Інші табори 
 Табір циганський — кілька чи більше родин циган, що кочують разом, а також їхній стан, обоз.
 Концтабір — табір-в'язниця для військовополонених і цивільних у воєнний час або під час тоталітарному режимі.
 Табір переміщених осіб — скупчення «переміщених осіб» () на території Західної Німеччини й Австрії, з 1945 окупованих американськими, британськими й французькими військами.

Відпочинок. Туризм 
 Дитячий відпочинковий табір — заклад дитячого дозвілля.
 Пластовий табір
 Піонерський табір
 Туристський табір

Див. також 
 Бівак
 Вагенбург
 Камп

Примітки

Література 
 Великий тлумачний словник сучасної української мови. — Ірпінь: Перун, 1728 с.(п)
 Дубик М. Г. Табір //